Diese Liste enthält den jeweils höchsten Berg jedes Schweizer Kantons nach seiner Höhe geordnet. Damit ist der erste Berg der höchste der gesamten Schweiz.
Es gibt 26 Kantone; da der höchste Berg des Kantons Appenzell-Innerrhoden auch der des Kantons Appenzell-Ausserrhoden ist, sind es nur 25 Berge.

Siehe auch 
 Liste von Bergen in der Schweiz

Weblinks 

!Schweiz
!
Schweiz, Berge